Das Bournemouth International 1998 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. September 1998 in Bournemouth stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1998 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Bei der dritten Ausgabe gewann der spanische Vorjahressieger Félix Mantilla den Titel erneut. Im Finale besiegte er Albert Costa in zwei Sätzen und fuhr seinen siebten Titel der Karriere ein. Im Doppel gewannen Neil Broad und Kevin Ullyett gegen die Paarung aus Wayne Arthurs und Alberto Berasategui, die ihren siebten bzw. fünften Titel der Karriere sowie den einzigen gemeinsamen Titel feierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in Bournemouth